Heidi puede hacer referencia a:

Heidi, libro infantil de 1880 de la escritora suiza Johanna Spyri;
Heidi (anime), serie de anime japonesa de 1974, basada en la anterior;
Heidi (personaje), personaje protagonista de la novela del mismo título;
Heidi (película de 1995), película de 1995.
Heidi (película de 2015), película de 2015
Heidi (serie de televisión), serie de dibujos animados en 3D.
(2521) Heidi, asteroide.
Heidi (zarigüeya), popular zarigüeya del Zoo de Leipzig.
 Heidi Klum, modelo y actriz alemana.